Il existe plusieurs statues de Guanyin :
 Statue de Guanyin à Guanyin, à Taïwan ;
 Guanyin, Déesse Marine de la Miséricorde à Sanya dans la province du Hainan, en République populaire de Chine ;
 Guanyin aux Mille Mains et aux Mille Yeux à Weishanxiang dans la province du Hunan, en République populaire de Chine ;
 Statue de Guanyin à Macao, en République populaire de Chine.